Sadkowice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, w gminie Sadkowice
 Sadkowice – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim, w gminie Solec nad Wisłą
 Sadkowice – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie rawskim
 Sadkowice – wieś na Ukrainie w rejonie samborskim należącym do obwodu lwowskiego

Zobacz też 
 Gromada Sadkowice, Nowe Sadkowice, Sadkowice-Kolonia, Rezerwat przyrody Sadkowice